Orb
Francja:
 Orb – rzeka

Niemcy:
 Orb – rzeka, dopływ Kinzig
 Bad Orb – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Main-Kinzig

Inne:
 Orb – zjawisko w fotografii
 The Orb – brytyjska grupa muzyczna

ORB
 Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg – niemiecki nadawca radiowo-telewizyjny
 Object Request Broker – w informatyce